Arapuã — município do estado do Paraná, Brasil
 Lojas Arapuã — extinta rede de lojas de departamento do Brasil

Desambiguações de topônimos